Andrėj Mileŭski – ex calciatore bielorusso, difensore
 Arcëm Mileŭski – ex calciatore bielorusso naturalizzato ucraino, attaccante